Prekopa je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Glina, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 161 stanovnika te 44 obiteljskih kućanstava.

Sport
U naselju je postojao nogometni klub NK Plavi 9 Prekopa

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji